Haeska ist der Name eines Dorfes in Estland

 in der Stadtgemeinde Haapsalu (Kreis Lääne), siehe Haeska (Haapsalu)
 in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare), siehe Haeska (Saaremaa)